Loëze peut faire référence à :
 la Loëze ou ruisseau de Manziat, une rivière du département de l'Ain, en France, affluent de la Saône, donc un sous-affluent du Rhône ;
 la Grande Loëze, une rivière du département de l'Ain, en France, affluent du ruisseau de Saint-Maurice, donc un sous-affluent du Rhône par la Saône.